Kantonsschule Aarau bezeichnet zwei Gymnasien in Aarau:

 Alte Kantonsschule Aarau
 Neue Kantonsschule Aarau